Карачич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карачич, Игор (род. 1988) — хорватский гандболист, разыгрывающий македонского клуба «Вардар» и сборной Хорватии.
 Карачич, Фран (род. 1996) — австралийский футболист хорватского происхождения, защитник.